Григорий Андреевич Янчевецкий (1846—1903) — русский филолог-классик, педагог, директор Александровской и Николаевской гимназий в Ревеле.

Биография 
Сын священника села Мирогощи Дубенского уезда Волынской губернии.

Окончил Волынскую духовную семинарию (1867) и историко-филологический факультет Университета Св. Владимира (1871). В 1872 году был утверждён в степени кандидата по классическому отделу.

В 1871—1874 годах был воспитателем и учителем древних языков в Коллегии Павла Галагана, а в 1874—1876 годах — учителем древних языков в Киевской 1-й гимназии. В 1874 году был командирован за границу на два с половиной месяца, после чего в одном из первых заседаний киевского отделения Общества классической филологии и педагогики прочитал доклад об устройстве саксонских гимназий, позднее изданный в виде отдельной брошюры.

30 июня 1876 года переведен учителем древних языков в Глуховскую прогимназию, а 1 августа того же года — в Рижскую Александровскую гимназию. В Риге был удостоен Высочайшей благодарности за греческий спектакль гимназии по случаю празднования 25-летия царствования Александра II.  был уволен от службы, а в ноябре того же года командирован в Грецию с ученой целью на полгода. 1 мая 1882 года назначен инспектором Рижской Александровской гимназии, с 1 июля 1885 по 2 июля 1886 года исполнял должность директора гимназии. С 1 июля 1886 года назначен директором Ревельской Александровской гимназии, а с 1 января 1891 года — директором Ревельской императора Николая I гимназии. Последнюю должность занимал до июля 1902 года, когда оставил службу по болезни. Дослужился до чина статского советника (1884), из наград имел орден Св. Владимира 4-й степени (14 мая 1896).

На протяжении всей службы занимался литературной деятельностью. Перевел на русский язык идиллии Феокрита, сочинения Ксенофонта и Павсания. Под его редакцией были изданы «Преподавание латинского и греческого языков» Экштейна и «История искусства древности» Винкельмана. Также был известен как издатель и редактор журналов, посвященных интересам и задачам классической школы: «Гимназия» (1888—1899) и «Педагогический еженедельник» (1893—1896 и 1899). В обоих изданиях поместил массу статей, преимущественно по методике преподавания древних языков, а также прозаический перевод отдельных поэм Гомера. Кроме того, принимал деятельное участие в газете «Ревельские известия», был энергичным сотрудником эстляндского губернатора князя С. В. Шаховского и участвовал в общественных организациях, учрежденных для проведения в Эстляндской губернии принципов русской государственности.

Умер в 1903 году в Санкт-Петербурге после продолжительной болезни. Похоронен на Смоленском православном кладбище.

Семья 
Был женат на Варваре Помпеевне Магеровской (1853—1933), журналистке и переводчице. Их дети:
 Дмитрий (1873—1938), журналист, писатель-востоковед, сотрудник газеты «Новое время».
 Василий (1875—1954), известный писатель, автор исторических романов.
 Елена (1878—?), в замужестве Александрова.
 Софья (1885—1966), в замужестве Концевич.

Сочинения 
 Саксонские гимназии. — Киев, 1875.
 Идиллии Феокрита / Пер. Г. Янчевецкого. — Воронеж, 1876
 Словарь к Геродоту: Скифия, IV, 1-144 и Сражение при Фермопилах, VII, 201—238. — Киев, 1876.
 Сочинения Ксенофонта: в 5-ти вып. / пер. с греч. преп. Киев. 1 гимназии Г. А. Янчевецкий. — Киев, 1876—1880.
 Празднование 1000-летия блаженной кончины святого Мефодия, просветителя славян в Риге и других местах Прибалтийского края. / Изд. под ред. Г. Янчевецкого. — Митава, 1885
 Описание Еллады или Путешествие по Греции во 2-м веке по Р. Х. / пер. Г. Янчевецкого. — СПб., 1887—1889.
 Экштейн Ф. А. Преподавание латинского и греческого языков / Пер. под ред. Г. Янчевецкого. — Ревель, 1889.
 Бартелеми Ж. Ж. Путешествие молодого Анахарсиса по Греции в IV веке до Р. Х. / под редакцией Г. Янчевецкого. — Ревель, 1890.
 Винкельман И. И. История искусства древности / Пер. под ред. дир. Ревел. Александр. гимназии Г. Янчевецкого. — Ревель, 1890.
 Коменский Я. А. Диоген циник на сцене или Об удобном любомудрствовании / Пер. Г. Янчевецкого. — Ревель, 1893.
 Венок на могилу: статьи, посвященные памяти бывшего эстляндского губернатора князя С. В. Шаховского / Под ред. Г. Янчевецкого. — Ревель, 1896.
 Список книг Библиотеки Г. А. Янчевецкого. — Ревель, 1903.

Литература 
 
 Двадцатипятилетие Рижской Александровской гимназии: исторический очерк состояния гимназии с 1868 по 1893 год. — Рига, 1893. — С. 131.
 Теодорович Н. И. Волынская духовная семинария. — Почаев, 1901. — С. 675.
 Список лиц, служащих по ведомству Министерства народного просвещения на 1902 год. — СПб., 1902. — С. 821.
 Столетие Киевской Первой гимназии. Т. 1. — Киев, 1911. — С. 224.
 Русские общественные и культурные деятели в Эстонии. Материалы к биографическому словарю. Т. 1 (до 1940 г.). — Таллин, 2006. — С. 192.

Выпускники Волынской духовной семинарии
Выпускники историко-филологического факультета Киевского университета Св. Владимира
Педагоги Российской империи
Публицисты Российской империи
Филологи Российской империи
Преподаватели Коллегии Павла Галагана
Преподаватели Первой Киевской гимназии
Преподаватели Рижской Александровской гимназии
Похороненные на Смоленском православном кладбище
Директора гимназий Российской империи